Пуруандиро има више значења:

 Општина Пуруандиро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуруандиро (Пуруандиро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуруандиро, Оспитал Рехионал (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику